Анатолий Васильевич Андронов (род. 13 марта 1951) — полковник ВС РФ, лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации (1998).

Биография 

Анатолий Андронов родился 13 марта 1951 года в городе Щёлково Московской области. Окончил среднюю школу. В 1968 году Андронов был призван на службу в Советскую Армию. В 1972 году он окончил Балашовское военное авиационное училище, после чего служил в авиаполку обеспечения Центра подготовки лётчиков-испытателей в Ахтубинске. В 1980 году Андронов окончил этот центр, в 1981 году — заочно Московский авиационный институт.

С 1980 года был лётчиком-испытателем ГК НИИ ВВС, затем служил в лётно-испытательном управлении Военно-воздушных сил, дослужился до должности начальника этого управления. Испытывал большое количество тяжёлой авиатехники, в том числе военно-транспортных самолётов («Руслан», «Мрия», «Скальпель»). За время своей лётно-испытательской деятельности Андронов совершил 1478 полётов, освоил более чем 40 разновидностей вертолётов и самолётов. Установил 7 мировых и 10 всесоюзных авиационных рекордов на «Руслане». Испытывал авиатехнику во время боёв в Афганистане, участвовал в Антарктических экспедициях.

Указом Президента Российской Федерации от 16 января 1998 года за «мужество и героизм, проявленные при испытаниях новой авиационной техники» полковник Анатолий Андронов был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» за номером 430.

К настоящему моменту полковник запаса Андронов проживает и работает в городском округе Щёлково.

Заслуженный военный лётчик Российской Федерации, лётчик-испытатель 1-го класса. Также награждён советским орденом Красной Звезды и украинским орденом «За мужество» 3-й степени, а также рядом медалей.

Примечания 

Лётчики-испытатели СССР
Лётчики-испытатели России
Выпускники Балашовского высшего военного авиационного училища лётчиков
Участники Афганской войны (1979—1989)
Выпускники Московского авиационного института
Военнослужащие Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова